Hermann Esser ist der Name folgender Personen:

* Hermann Esser (Ingenieur) (Hermann Joseph Maria Esser; 1840–1898), deutscher Maschineningenieur 
 Hermann Esser (1900–1981), deutscher Journalist und Politiker (NSDAP)
 Hermann Josef Esser (1850–1926), deutscher Ordensgeistlicher